Kuivisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuivisaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Kuivisaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar